Лас Гордас има више значења:

 Лас Гордас, Лас Кончас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Гордас, Ел Асебуче (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику